Kirk Maltby (ur. 22 grudnia 1972 w Guelph) – zawodowy kanadyjski hokeista. Przez większość swojej kariery był związany z klubem Detroit Red Wings.

Kariera klubowa 
  Owen Sound Platers (1989–1992)
  Cape Breton Oilers (1992–1993)
  Edmonton Oilers (1993–1996)
  Cape Breton Oilers (1995–1996)
  Detroit Red Wings (1996–2010)

Maltby został wybrany w 1992 roku w 3 rundzie draftu z 65 miejsca przez zespół Edmonton Oilers.

Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Edmonton Oilers
Hokeiści Detroit Red Wings
Urodzeni w 1972
Zdobywcy Pucharu Stanleya